Die St. Petersburg Open 2019 waren ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. September 2019 in Sankt Petersburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Metz die Moselle Open gespielt, die genau wie die St. Petersburg Open zur Kategorie ATP Tour 250 zählten.

Titelverteidiger waren im Einzel Dominic Thiem sowie im Doppel das Duo Matteo Berrettini und Fabio Fognini.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.180.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.248.665 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 14. und 15. September 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 79 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 72 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 56 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Sankt Petersburg